Sohn-Rethel est un nom de famille composé allemand, porté notamment par une , dont :
 Alfred Sohn-Rethel (1875-1958), peintre allemand.
 Alfred Sohn-Rethel (1899-1990), philosophe allemand, fils du peintre Alfred Sohn-Rehtel ;
 Else Sohn-Rethel (1853-1933), peintre et chanteuse allemande, fille d'Alfred Rethel et épouse de Karl Rudolf Sohn ;
  (1882-1966), peintre allemand, fils de Karl Sohn et Else Sohn-Rethel ;
 Otto Sohn-Rethel (1877-1949), un peintre, entomologiste, botaniste et collectionneur allemand, frère du peintre Alfred Sohn-Rethel.